Stockbridge ist der Name mehrerer Orte:

in Großbritannien:
 Stockbridge (Bradford)
 Stockbridge (Hampshire)
 Stockbridge (Edinburgh)

in den USA:
 Stockbridge (Georgia)
 Stockbridge (Massachusetts)
 Stockbridge (Michigan)
 Stockbridge (New York)
 Stockbridge (Vermont)
 Stockbridge (Wisconsin), im Calumet County
 Stockbridge (Town, Calumet County), Town(ship) in Wisconsin

Stockbridge ist der Familienname folgender Personen:
 Francis B. Stockbridge (1826–1894), US-amerikanischer Politiker
 Henry Stockbridge (1856–1924), US-amerikanischer Politiker
 Sara Stockbridge (* 1966), englische Schauspielerin

Stockbridge bezeichnet außerdem:
 Stockbridge (Volk), einen Indianerstamm in Nordamerika

Siehe auch:
Stockbridge-Schwingungstilger